Спора је реч која може да се односи на:

Бактериологија 
 Спора - У бактериологији способност бактерије да ствара отпорни облик названог спора. Процес ја назван спорулација.

Биологија 
 Спора (биологија) - У Биологији спора је фаза развоја живих организама који служи код бесполног размножавања.